Tchung-šan může být:

 Tchung-šan (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Sien-ning v provincii Chu-pej;
 Tchung-šan (Ťiang-su) – městský obvod v městské prefektuře Sü-čou v provincii Ťiang-su.